Zweikirchen steht für:

 Zweikirchen (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Zweikirchen (Gemeinde Liebenfels), Ortsteil der Gemeinde Liebenfels in Kärnten in Österreich
 Zweikirchen, 1943–1945 Name der Gemeinde Brudzew in der Woiwodschaft Großpolen in Polen